Andros (Bahama's), een eiland van de Bahama's
 Andros (Griekenland), een eiland van Griekenland
 Andros (Power Rangers), een personage uit Power Rangers